Le livret de famille, un document officiel ;
 Livret de famille, une œuvre de Patrick Modiano.